Пелинковац (, ) — известный на Балканах биттер (горький ликёр, настоянный на травах). Популярен во всех странах бывшей Югославии.

Ликёр настоян на полыни, от которой он и получил своё имя (,  — «полынь») и других ароматических травах. Содержание алкоголя составляет 28-35 % по объему. Имеет очень горький вкус, напоминающий ликёр Егермейстер.

Самые популярные бренды в Хорватии — Maraska Pelinkovac (Задар) и Badel Pelinkovac (Загреб). Самая популярная марка в Сербии — Gorki List (ранее производилась в Суботице, потом производство было перемещено в Словению).

Употребляется охлаждённым в чистом виде как аперитив либо в коктейлях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Gorki List 
 Пелинковац на сайте компании Maraska
 Сайт, посвящённый Badel Pelinkovac

Балканская кухня
Сербские напитки
Хорватские напитки
Травяные ликёры
Биттеры